Попцово — название нескольких населённых пунктов:
 Попцово — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Попцово — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Попцово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Попцово — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Попцово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Попцово — деревня в Калининском районе Тверской области.